

Kamenica
Kamenica kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Oost-Europa:
 In Slowakije
 Kamenica (okres Sabinov)
 Kamenica nad Hronom
 In Noord-Macedonië
 Makedonska Kamenica
 In Servië
 Kamenica (Koceljeva)
 Kamenica (Kraljevo)
 Kamenica (Loznica)
 Kamenica (Užice)
 Kamenica (Valjevo)
 In Kosovo
 Kamenicë/Kamenica
 In Kroatië
 Kamenica (Lepoglava)
 Kamenica (Preseka)
 In Slovenië
 Kamenica (Metlika)
 Kamenica (Sevnica)

Kamenitsa 
Kamenitsa kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Bulgarije:
Velingrad, vroeger Kamenitsa geheten, een stad in oblast Pazardzjik 
Kamenitsa (Blagoëvgrad), een dorp in oblast Blagoëvgrad
Kamenitsa (Sofia), een dorp in oblast Sofia